Тувалу может означать:

 Тувалу — государство Океании.
 Тувалу — острова Тихого океана.
 Тувалу — полинезийский народ.
 Тувалу — полинезийский язык.
 Тувалу (Tuvalu) — экспериментальный фильм немецкого режиссёра Вейта Хелмера (Veit Helmer) с Чулпан Хаматовой в главной роли.